Бали́цький (, ) — українське, білоруське та польське прізвище:

Відомі носії 
 Балицький Антон Васильович (1891—1937) — білоруський державний діяч; нарком освіти Білоруської РСР (1926—1929).
 Балицький Віктор Сергійович ( 1937) — будівельник, доктор технічних наук.
 Балицький Віталій Вікторович ( 1978) — український футболіст.
 Балицький Всеволод Аполлонович (1892—1937) — один із керівників органів державної безпеки і орґанізаторів Голодомору в Україні.
 Балицький Григорій Васильович (1906—1989) — організатор і керівник партизанського руху в Україні в роки радянсько-німецької війни, Герой Радянського Союзу.
 Балицький Євген Віталійович ( 1969) — народний депутат України.
 Балицький Костянтин Петрович (1924—1995) — український онколог.
 Балицький Левко Миколайович (1893—?) — підполковник Армії УНР.
 Балицький Леонід Маркович (1917—1990) — учасник радянсько-німецької війни, Герой Радянського Союзу.
 Балицький Павло Олександрович — фундатор видавництва «Друкарь»
 Балицький Стефан (1899—1943) — польський прозаїк та новеліст, педагог.
 Балицький Ян (1869—1948) — блаженний Римо-католицької церкви, священик, теолог, ректор Вищої Духовної семінарії у Перемишлі.

 Данута Балицька ( 1932) — польська актриса театру, кіно і телебачення.

Див. також 
 Баліцький

Прізвища на -цький‎